Изясла́в Гле́бович (? — 1183) — князь переяславский, сын Глеба Юрьевича.

Принимал участие в походе своего дяди Всеволода Большое Гнездо в Волжскую Булгарию, где в 1183 году был тяжело ранен во время штурма под стенами «Великого города Серьбреных Болгар»:

Изяслав же Глебовичь, внук Гургев, доспев со дружиною... и изломи копье, и ту удариша его стрелою сквозе брони под сердце...

Эта потеря остановила удачно начавшийся поход. Умер раненый князь на волжском острове Исады. Тело погибшего князя Изяслава «вложиша в лодью» и привезли во Владимир. Погребён Изяслав в соборной церкви Владимира.

Примечания

Ссылки 
 
 Лаврентьевская летопись
 Соловьёв С. М. История России с древнейших времён.

Персоналии по алфавиту
Русские княжичи
Юрьевичи
Рюриковичи по алфавиту
Умершие в 1183 году